Шереме́тьевская — женская форма фамилии . Известные носительницы:

Другие значения 
 Шереметьевская — железнодорожная платформа Савёловского направления МЖД в посёлке Шереметьевский.
 «Шереметьевская» — проектное название строящейся станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

См. также 
 Шереметьевская улица